Tadeusz Brzeziński (lekarz)
 Tadeusz Brzeziński (dyplomata)